Laoské letectvo může označovat:
 Laoské královské letectvo, letectvo Laoského království, existující do roku 1975
 Letectvo Laoské lidové osvobozenecké armády, letectvo současného Laosu, existující od roku 1976